O termo Nakajima pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Nakajima Aircraft Company
Nakajima, Ehime, uma cidade japonesa
Nakajima, Fukushima, uma cidade japonesa
Nakajima, Ishikawa, uma cidade japonesa
Haruo Nakajima, primeira pessoa a atuar como Godzilla
Kazuki Nakajima, piloto de F1 japonês
Satoru Nakajima, piloto de F1 japonês e pai de Kazuki Nakajima
Miyuki Nakajima, cantor e compositor japonês

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua japonesa